Barona ima više značenja:
 Barona, Lodi
 Barona, Pavia